Я и ты — ряд фильмов.

 «Я и ты» — итальянский фильм-драма режиссёра Бернардо Бертолуччи.
 «Я и ты» — французско-бельгийский фильм-драма режиссёра Мартена Прово.

См. также 
 Я и ты и все, кого мы знаем